Schtit bezeichnet

 Schtit (Partei), Partei in Bulgarien
 Štít (Schtit), Ort in Tschechien